Ка́рри Ра́мо, также Карри Ря́мё (; род. 1 июля 1986 года, Асиккала) — финский хоккеист клуба ТПС.

Карьера 
На драфте НХЛ 2004 года был выбран в 6-м раунде под общим 191-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

23 июня 2009 года подписал контракт с омским «Авангардом» на 2 года. В мае 2011 г. продлил контракт с «Авангардом» ещё на два года.

В начале июня 2013 года стало известно, что Рамо станет игроком «Калгари Флэймз», официально о подписании было объявлено в начале июля «в связи с регламентирующими нормами».

В мае 2018 года вернулся в «Авангард».

Награды 
 Чемпион СМ-Лиги в сезоне 2005—2006 годов.
 Бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею с шайбой 2008 года (сборная Финляндии).
 Обладатель Кубка Континента 2011 года.
 Участник матча звёзд КХЛ (2010).
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона 2011—2012.
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона 2018—2019.

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 16 марта 2013 года

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК «Авангард»

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Хаукат»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года